Vergenhans ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Nauclerus (1425–1510; eigentlich Johannes Vergenhans), deutscher Gelehrter, Theologe, Rechtswissenschaftler und Historiker
 Ludwig Vergenhans (* um 1425/30; † 1512), deutscher Rechtsgelehrter, Kleriker und Diplomat